Salée steht für:

 Rivière-Salée, Gemeinde im Übersee-Département Martinique, Frankreich
 Rivière Salée, Meerenge vor Guadeloupe
 Eau Salée, Fluss in Frankreich
 Cure Salée, Zusammenkunft nomadischer Viehzüchter in Niger

Salée ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Salée (* 1955), dänischer Radrennfahrer
 Catherine Salée, belgische Schauspielerin